The Helping Hand é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Flora Finch
Linda Arvidson
George Gebhardt
Anita Hendrie
E. T. Moore
David Miles
Charles Inslee
Florence Lawrence
Mack Sennett
Charles Avery
Robert Harron
Arthur V. Johnson
Marion Leonard
Herbert Miles
Tom Moore
Harry Solter
Dorothy Sunshine

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes de drama